En Pologne, Zelgoszcz peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Zelgoszcz, un village du powiat de Poddębice,
 Zelgoszcz, un village de la gmina de Parzęczew du powiat de Zgierz,
 Zelgoszcz, un village de la gmina de Stryków  du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Poméranie
 Zelgoszcz, un village du powiat de Starogard.